

Carriera 
Inizia la carriera da tecnico nel 1994 sulla panchina del , nelle vesti di assistente allenatore. Il 23 aprile 1997 viene nominato tecnico del . Nel 2003 passa alla guida del , con cui nel 2005 ottiene la promozione in Regionalliga. Il 10 giugno 2006 firma un biennale con il . Il 6 ottobre viene esonerato dopo una serie di risultati negativi. Il 21 maggio 2014 viene nominato tecnico del . Termina la stagione al secondo posto, archiviando la promozione diretta in Zweite Liga. Il 2 novembre 2015 viene sollevato dall'incarico.

Il 12 giugno 2017 è ingaggiato come allenatore dal , squadra della massima serie polacca. Ottiene il sesto posto e rinnova per un'altra stagione dove ottiene un buon decimo posto con un'agevole salvezza e il rinnovo per la terza stagione.
All'inizio del campionato 2019-2020,a fine agosto, causa una brutta partenza della squadra, viene esonerato.

Il 15 novembre 2020 è tornato come capo allenatore del MSV Duisburg, nel frattempo retrocesso in terza divisione. È succeduto a Torsten Lieberknecht e all'allenatore ad interim Marvin Compper, che si era preso cura della squadra per una partita con la squadra in ultima posizione. Il 27 gennaio 2021 viene sollevato dall'incarico.

Nell'estate del 2021 accetta l'offerta del club greco dell'  diventanto il vice allenatore, nello staff di Argirios Giannikīs, conosciuto nelle comuni militanze nelle leghe tedesche.

Palmarès

Allenatore

Competizioni regionali

Augusta: 2001-2002
Bayreuth: 2004-2005

Note

Collegamenti esterni